Lonate steht für:

 Lonate Ceppino, eine italienische Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei
 Lonate Pozzolo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei